Contura è una frazione del comune di Castell'Umberto, in provincia di Messina.

Vi si trovava la chiesa della Stella, distrutta da una frana tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Tuttora è presente un lavatoio e la cosiddetta "sorgente", lo sbocco di un ruscello.

La frazione è raggiungibile attraverso la strada che da Capri Leone conduce a Tortorici.

In estate Contura si "popola", sono infatti molte le famiglie di emigrati al Nord Italia che vi trascorrono le vacanze per rivedere il paese natìo, soprattutto provenienti dalla provincia di Varese.

Frazioni di Castell'Umberto